Il singolare del torneo di tennis GHI Bronx Tennis Classic 2005, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Thierry Ascione che ha battuto in finale Brian Vahaly 6-2, 6-3.

Teste di serie 

 Lukáš Dlouhý (semifinali)
 Dick Norman (primo turno)
 Sargis Sargsian (primo turno)
 Thierry Ascione (Campione)

 Assente
 Assente
 Amer Delić (primo turno)
 Ramón Delgado (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

GHI Bronx Tennis Classic 2005